Kalkhütte bezeichnet
 ein nicht festes Bauwerk über Tage, an dem Kalk abgebaut wird, siehe Kalkwerk#Gewinnung von Kalkstein
 Kalkhütte (Kronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Kalkhütten